Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica